In der Chemie ist Alum die englische Bezeichnung für Alaun, ein Doppelsalz der Schwefelsäure mit Aluminium, z. B. Kaliumalaun.

In der Geographie wird für Alum unterschieden:
 Alum Branch
 Alum Cave Branch
 Alum Cave Creek
 Alum Cave Run, ein Fluss im US-Bundesstaat West Virginia
 Alum Creek
 Alum Dirt Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Alum Fork
 Alum Fork Saline River, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 Alum Lick
 Alum Rock Branch
 Alum Rock Run, ein Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Alum Run
 Alum Springs Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Alum (Texas), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Texas
 East Alum Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Wyoming
 Left Fork Alum Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat West Virginia
 Little Alum Creek
 Little Alum Fork, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 North Alum Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 South Alum Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 West Branch Alum Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Ohio